Publi Canuti, orador romà
 Tit Canuti o Titus Cannuti, tribú de la plebs l'any 44 aC